Чемпионат СССР по шахматам среди женщин 1964 — двадцать четвёртый чемпионат СССР по шахматам среди женщин. Проходил с 20 ноября по 22 декабря в Тбилиси.

Финал — 20 участниц. Порядок проведения: по 2 победительницы чемпионатов РСФСР, УССР, Грузинской ССР, Москвы, Ленинграда и полуфиналов в Риге и Алма-Ате допускались в финал. Персонально приглашены М. Раннику, экс-чемпионка страны Б. Борисенко и К. Зворыкина; допущены также шахматистка, занявшая 3-е место на турнире в Москве, и чемпионка УССР 1961 О. Андреева. В финале попеременно лидировали Е. Фаталибекова, Н. Гаприндашвили и Н. Александрия. Выиграв в 13-м туре у Раннику, Гаприндашвили захватила лидерство, сохранила его до конца соревнования и впервые стала чемпионкой СССР — 15 очков; 2—4 места разделили Л. Вольперт, Раннику, Фаталибекова — по 13 очков.

Примечательные партии 
Е. Фаталибекова — Н. Александрия (отмечена специальным призом):
1. e4 e5 2. Кf3 Кc6 3. Кc3 Кf6 4. d4 Сb4 5. Кxe5 Кxe4 6. Фg4 Кxc3 7. Фxg7 Лf8 8. a3 Кa2+ 9. axb4 Кxc1 10. Сc4 Фe7! 11. 0-0 Кxd4? 12. Лaxc1 d5 13. Лfe1 Кe6 14. Фxh7 dxc4 15. Лcd1 Фf6 16. c3 Лh8 17. Кg4 Фh4 18. Фg7 Крe7 19. g3 Лh7 20. Фd4 Крf8 21. Лxe6 Сxe6 22. gxh4 Лxh4 23. Фc5+, и чёрные сдались.

Таблица

Литература 
 
 Журнал «Шахматы в СССР», Номер 3, март 1965 года.

Чемпионат СССР по шахматам среди женщин
1964 год в шахматах
Спортивные соревнования в Баку
Ноябрь 1964 года
Декабрь 1964 года
Чемпионаты СССР в 1964 году
Шахматы в Азербайджане
1964 год в Азербайджане